Petina steht für:

 Petina, deutsch: Piben, lateinische Schreibweise eines ehemaligen Bistums und  einer Gemeinde in Istrien, Kroatien, siehe Pićan
 das gleichnamige Titularbistum Petina

Petina ist der Familienname folgender Personen:

 Nadeschda Gawrilowna Petina (1932–2022), sowjetische bzw. russische Bildhauerin